Amén, interjecció litúrgica que significa 'així sigui'
 Amon, divinitat egípcia